Largo – rodzaj tempa muzycznego
 Largo – serial telewizyjny, oparty na komiksie Largo Winch

Miejscowości w USA:
 Largo – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 Largo – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s